En aéronautique, l’extrados d'un profil porteur symétrique est la face du côté de la portance. 
 En architecture, l’extrados est la face supérieure d'une voûte ou d'un arc.
 Pour les ponts, l'extrados est la face supérieure du tablier.